Minyadidae är en familj av koralldjur. Minyadidae ingår i ordningen havsanemoner, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Minyadidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Minyadidae